Self Esteem (englisch für „Selbstwertgefühl“) ist der Name von:

 Self Esteem (Musikerin), englische Sängerin
 Self Esteem (Lied), Lied von The Offspring (1994)